Rykhus ist der Familienname folgender Personen:

Eirik Rykhus (* 1981), norwegischer Telemark-Skiläufer
Sigrid Rykhus (* 1984), norwegische Telemark-Skiläuferin und Skicrosserin